Клех:

Топонім 
 Клех — ярмаркова громада в Австрії, в федеральной землі Штирія (політичний округ Зюдостштайєрмарк)

Прізвища 
 Клех Владислав — український художник театру та кіно.
 Клех Данило Іванович — волонтер, учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Клех Ігор Юрійович — російський письменник та есеїст українського походження.
Українські прізвища

Примітки